— один из кварталов Токио, расположенный в специальном районе Минато. В Акасаке находятся как бизнес-центры, так и увеселительные заведения. Акасака расположена к западу от правительственного центра в Нагата-тё и к северу от квартала ночных развлечений Роппонги. Там расположен один из двух самых престижных ханамати Токио.

Акасака вместе с соседним кварталом Аояма были районами Токио с 1878 по 1947, поэтому там расположен отдел правительства Минато.

Достопримечательности 

 Дворец Акасака, ныне именуемый «Дворцом встреч»
 Akasaka Sacas — комплекс, где располагается штаб-квартира Tokyo Broadcasting System
 посольства США, Мексики, Камбоджи, Канады, Ирака, Испании, Сирии и Сан-Марино.
 Арк Хиллз и Зал Сантори
 Святилище Ноги
 Tokyo Midtown — самый высокий комплекс небоскрёбов в Токио
 Дворец Тогу — резиденция кронпринца Японии

Компании, расположенные в Акасаке 

 DefSTAR Records-4-5 Akasaka
 EMI Music Japan-5-3-1 Akasaka
 Epic Records Japan-9-6-35 Akasaka
 Fujifilm
 Fuji Xerox
 JETRO (Japan External Trade Organization)-1-12-32 Akasaka
 Johnny & Associates-8-11-20 Akasaka
 Ki/oon Records-same as Epic Records Japan
 Komatsu-2-3-6 Akasaka
 Tokyo Broadcasting System-5-3-6 Akasaka
 Toraya Confectionery
 Universal Music Japan LLC-8-5-30 Akasaka
 Geneon Universal Entertainment-5-2-20 Akasaka
 WOWOW (Akasaka Park Building)

Jaleco Holding перенёс свою штаб-квартиру из Акасаки.

Японские офисы следующих компаний расположены в Акасаке:
 Becton, Dickinson and Company-4-15-1 Akasaka
 Citigroup
 Clifford Chance
 Iran Air
 ING-4-1 Akasaka
 Lenovo
 Milbank Tweed

Станции метро 

 Станция Акасака (линия Тиёда)
 Станция Акасака-Мицукэ (линия Гиндза, линия Маруноути)
 Станция Нагататё (линия Хандзомон)
 Станция Аояма-Иттёмэ (линия Хандзомон, линия Гиндза, линия Оэдо)
 Станция Ногидзака (линия Тиёда)
 Станция Тамэикэ-Санно (линия Гиндза, линия Намбоку)

Образование

Школы 
Общеобразовательные начальная и средняя школы Акасаки контролируются Образовательным управлением Минато( на английском,   на японском).

Старшая школа Акасаки  управляется Токийским отделом народного образования. 7 марта 2009 года школу закрыли.

Библиотеки 
«Акасака тосёкан».

Примечания 

Кварталы Токио
Ханамати